Cabatuán hace referencia a:
 Cabatuán, Iloílo, Filipinas;
 Cabatuán, Isabela, Filipinas.